Brahim Djezzar (1963. január 23. –) algíri nemzetközi labdarúgó-partbíró. Polgári foglalkozása testnevelő tanár.

Pályafutása

Nemzetközi játékvezetés 
A Algériai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1995-ben terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) bíróinak keretébe. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen volt a működő játékvezető asszisztense. Az aktív nemzetközi játékvezetéstől 2009-ben a FIFA 45 éves korhatárát elérve búcsúzott.

Világbajnokság
A világbajnoki döntőhöz vezető úton Németországba a XVIII., a 2006-os labdarúgó-világbajnokságra a FIFA JB partbíróként alkalmazta. Partbírói működésének száma világbajnokságon: 6.

Afrika-kupa 
Tunézia a 24., a 2004-es afrikai nemzetek kupája, Egyiptom a 25., a 2006-os afrikai nemzetek kupája, valamint Ghána a 26., a 2008-as afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornát rendezte, ahol a  döntőhöz vezető úton a CAF JB asszisztensként foglalkoztatta.

Források 

Algériai labdarúgó-játékvezetők
1963-ban született személyek
Élő személyek